Видемала ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Пан. Занимает площадь 25,82 км². Население — 165 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы